Burgwallinsel steht für

Burgwallinsel (Feisnecksee) bei Waren (Müritz) im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
Burgwallinsel (Kastorfer See) bei Knorrendorf im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
Burgwallinsel (Teterower See) bei Teterow im Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
Burgwallinsel (Oberuckersee) im Oberuckersee, Landkreis Uckermark, Brandenburg
Hanfwerder, Insel mit Burgwall im Tollensesee, Neubrandenburg, Mecklenburg-Vorpommern

Siehe auch:
Slawischer Burgwall